Stuttaford ist der Familienname folgender Personen:

 Richard Stuttaford (1870–1945), südafrikanischer Politiker
 Thomas Stuttaford (1931–2018), britischer Politiker